Kirchlechner ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Kirchlechner (* 1932), österreichischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Johannes Kirchlechner (* 1958), deutscher Kameramann